Det finns flera personer med namnet Carl eller Karl Braun, bland andra:
Carl Braun (läkare) 
Carl Braun (kompositör)
Carl Braun (sångare)
Karl Braun (politiker)
Karl Braun (biskop)
Karl Braun von Braunthal
Karl Ferdinand Braun